

Botanica
 Nespolo europeo (Crataegus germanica) – pianta del genere Crataegus
 Nespolo del Giappone (Rhaphiolepis bibas) – pianta del genere Rhaphiolepis

Geografia
 Nespolo – comune in provincia di Rieti
 Nespolo – frazione di Pistoia

Persone
 Ugo Nespolo (1941) – pittore italiano

Pagine correlate
 Nespola
 Nespoli

Altri progetti